Compas poate fi:

Compas - instrument cu ajutorul căruia se pot desena cercuri
Busolă - acul magnetic ce indică punctele cardinale
Compas giroscopic - Busola giroscopică, instrument de navigație
Operațiunea Compas din al doilea război mondial
Compas (gen muzical) - un gen de muzică și un dans

Compass 
 Compass Group, companie de catering din Marea Britanie

Vezi și 
 Instrument